JCO est un sigle qui peut désigner :
 JCO (où JCO est le sigle de Jacques Couturier Organisation), une société française spécialisée dans la création et la réalisation de spectacles pyrotechniques ;
 Jean-Claude Olivier (1945-2013), un ancien pilote moto de rallye-raid.

JCO est un code qui peut désigner :
 Héliport de Comino, le seul héliport de l'île de Comino à Malte, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports